Allested (plaats), een plaats in Denemarken
Allested (parochie), een parochie in Denemarken